Чемпионат Москвы по шахматам среди женщин проводится с 1926 года.

До 1945 чемпионаты проводились нерегулярно; с 1945 — ежегодно. В 1926—1941 чемпионками Москвы чаще других становились: О. Морачевская (3 раза), Н. Голубева, В. Чудова, Е. Быкова (по 2), в 1940—1950-х годах — Быкова (4), О. Рубцова, О. Игнатьева, Н. Войцик (по 3), в 1960-х годах — О. Кацкова (4), в 1970-х годах — Н. Медяникова, Т. Затуловская, Л. Зайцева (по 2), в 1980-х годах — Е. Фаталибекова (2). Всего состоялся 51 чемпионата (1926—1987). Наибольшее число раз (6) чемпионкой становилась Е. Быкова.

Хронологическая таблица

См. также 
 Чемпионат Москвы по шахматам

Литература 
 

Шахматные турниры в Москве